Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Flensburg tabellarisch und graphisch wieder.

Einwohnerentwicklung 

Mit Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert setzte in Flensburg ein starkes Bevölkerungswachstum ein. Lebten in der Stadt 1835 etwa 12.000 Menschen, so waren es 1900 bereits rund 50.000. Während des Zweiten Weltkrieges erlitt die Stadt so gut wie keine Kriegsschäden. Nach dem Krieg strömten innerhalb weniger Monate über 30.000 Flüchtlinge und Vertriebene in die Stadt und die Einwohnerzahl überschritt im Dezember 1945 die Grenze von 100.000 und machte Flensburg für einige Jahre zur Großstadt.

Nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland profitierte Flensburg zunehmend von der gezielten Ansiedlung militärischer Einrichtungen, die die Randlage der Stadt kompensieren sollten. 1949 erreichte die Bevölkerungszahl mit 105.585 ihren historischen Höchststand. 1952 sank die Zahl wieder unter 100.000 und ist seitdem weiter gefallen. Seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 nahm die Zahl der Soldaten um über 8000 ab. Am 31. Dezember 2006 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Hamburg und Schleswig-Holstein 86.630 (nur Hauptwohnsitze und nach Abgleich mit den anderen Landesämtern).

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen von Flensburg nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1792 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung (bis 1970) und des Statistischen Landesamtes (ab 1971). Die Angaben beziehen sich ab 1871 auf die „Ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1871 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1436 bis 1944 

(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Stadtverwaltung Flensburg

Von 1945 bis 1970 

(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Stadtverwaltung Flensburg

Ab 1971 

(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

Bevölkerungsprognose 

Die Bertelsmann Stiftung, Wegweiser Demographischer Wandel, liefert Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl von 2959 Kommunen in Deutschland (Publikation Januar 2006).
Für Flensburg wird ein Anstieg der Bevölkerung zwischen 2003 und 2020 um 0,4 Prozent (358 Personen) vorausgesagt.

Absolute Bevölkerungsentwicklung 2003–2020 – Prognose für Flensburg (Hauptwohnsitze):

Quelle: Bertelsmann Stiftung

Bevölkerungsstruktur 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

Altersstruktur 

Die folgende Übersicht zeigt die Altersstruktur vom 31. Dezember 2005 (Hauptwohnsitze).

Quelle: Bürgerbüro der Stadt Flensburg

Stadtteile 

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2005 (Hauptwohnsitze).

¹ einschließlich 7,72 km² Hafenflächen und Flächen der Flensburger Förde, die sich teilweise im Bundeseigentum befinden

Quelle: Bürgerbüro der Stadt Flensburg

Literatur 

 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1880–1918
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1919–1941/42
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden , 1890 ff.
 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland, 1952 ff.

Einzelnachweise 

Geschichte (Flensburg)
Flensburg
Flensburg
Gesellschaft (Schleswig-Holstein)